Купата на УЕФА 2005/06 е 35-ото издание на този турнир.

Първи квалификационен кръг 
Първите срещи се състоят на 14 юли, а реваншите са на 28 юли 2005 г.

1 Първата среща завършва 0:0. УЕФА присъжда служебна победа с 3:0 за Башкими Куманово, защото Жепче използват неправомерен играч.

Втори квалификационен кръг 
Първите срещи се състоят на 11 август, а реваншите са на 25 август 2005 г.

Първи кръг 
Първите срещи са на 15 септември, реваншите са на 29 септември 2005 г.

Групова фаза

Група A

Група B

Група C

Група D

Група E

Група F

Група G

Група H

Шестнайсетинафинал 
Първите срещи са на 15 и 16 февруари, реваншите са на 23 февруари 2006 г.

Осминафинал 
Първите срещи са на 9 март, реваншите са на 15 и 16 март 2006 г.

Четвъртфинал 
Първите срещи са на 30 март, реваншите са на 23 април 2006 г.

Полуфинал 
Първите срещи са на 20 април, реваншите са на 27 април 2006 г.

Финал

Вижте също 
 Шампионска лига 2005/06
 Купа Интертото 2005

Външни препратки 
 Официална страница на УЕФА за сезон 2005/06

Лига Европа